Bekbolot Akmataliev é um jogador de futebol de cidadania quirguiz que atua pela equipe do FK Alay, clube da cidade de Osh no Quirguistão. O jogador fez parte do elenco tri-campeão do Campeonato Quirguiz nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Futebolistas do Quirguistão
Futebol do Quirguistão